La Jagua de Ibirico kan syfta på:

Colombia 

 La Jagua de Ibirico (kommun), Cesar, 
 La Jagua de Ibirico (ort), Cesar,